Charles S. Randall (1824-1904) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów ze stanu Massachusetts
 Charles Hiram Randall (1865-1951) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów ze stanu Kalifornia